Le sigle CMEA peut signifier :

 l'algorithme CMEA, un algorithme de chiffrement par bloc utilisé pour les communications en téléphonie mobile aux États-Unis d'Amérique ;
 Compagnie de Maintenance Électronique et Armement, dans l'armée française ;
 Commission du milieu estuarien et des amphihalins, en France.

Voir aussi les sigles en anglais 
  liste de sigles anglophones correspondant à CMEA